Astyanax (mythologie)
 Astyanax (geslacht)